Kamienna Góra může být:

 Kamienna Góra – česky Lanžhot, město, Dolnoslezské vojvodství, Polsko
 Okres Kamienna Góra – Dolnoslezské vojvodství, Polsko
Kamienna Góra (Bystřické hory) – hora (704 m n. m.), Bystřické hory, Bystrzyca Kłodzka, okres Kladsko, Dolnoslezské vojvodství, Polsko
Kamienna Góra (důl) – granitový důl, gmina Otmuchów, okres Nysa, Opolské vojvodství, Polsko
 Kamienna Góra (Gdyně) – městská čtvrť, Gdyně, Pomořské vojvodství, Polsko
Kamienna Góra (gmina Otmuchów) – vesnice, gmina Otmuchów, okres Nysa, Opolské vojvodství, Polsko
Kamienna Góra (kopec) – kopec (52 m n. m.), Gdyně, Pomořské vojvodství, Polsko
Kamienna Góra (kopec, Bałuty) – kopec (255 m n. m.), městská čtvrť Bałuty, Lodž, Lodžské vojvodství, Polsko

Související články 

 Góra (rozcestník)